Агры́ (, ) — иль (провинция) на востоке Турции.

География 
Иль Агры на востоке граничит с Ираном, на севере — с илами Ыгдыр и Карс, на западе — с илами Муш и Эрзурум, на юге — с илами Ван и Битлис.

Северную часть района занимает хребет Агрыдаг (наивысшая точка — гора Кёксе, 3445 м), на северо-востоке, на границе с илом Ыгдыр — гора Арарат (5165 м).

Истоки реки Мурат (приток Евфрата).

История 
Агры была частью Урарту до его присоединения к Великой Армении. Этот район считался воротами между востоком и западом. Он неоднократно завоевывался ассирийцами, греками, римлянами, византийцами, арабами, грузинами, монголами, персами и, наконец, турками-сельджуками и османами.

С 1927 по 1930 год на территории иля существовала курдская Республика Арарат.

Население 
Население — 537 665 жителей (2009). Большинство населения — курды.

Крупнейшие города — Каракёсе (Агры), Догубаязит.

Административное деление 
Иль Агры делится на 8 районов:
 Агры (Ağrı)
 Диядин (Diyadin)
 Догубаязыт (Doğubeyazıt)
 Элешкирт (Eleşkirt)
 Хамур (Hamur)
 Патнос (Patnos)
 Ташлычай (Taşlıçay)
 Тутак (Tutak)